El migcampista brasiler Kaká va guanyar el FIFA World Player of the Year 2007 el 17 de desembre de 2007, mentre que Marta va guanyar el premi femení.

Resultats

Homes

Dones 

FIFA World Player
Premis del 2007